Ахмад аль-Мансур (, Aḥmad al-Manṣūr) — арабське чоловіче особове ім'я. Складається з двох імен: Ахмад (вдячний) і Мансур (переможець, віктор). Також — Ахмед ель-Мансур (Ahmed el-Mansour).

Особи 
 Ахмад аль-Мансур — імам Ємену (1849—1853). 
 Ахмад аль-Мансур — султан Марокко (1578—1603). 

Арабські імена